Drepanophoresta är ett släkte av slemmaskar. Drepanophoresta ingår i familjen Drepanophorellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Drepanophoresta